Midnight (zanger), Amerikaans rockzanger (1962-2009).
 Midnight (1931), film.
 Midnight (1934), film noir.
 Midnight (1939), romantische film.
 Midnight (1982), film.
 Midnight (1998), Braziliaanse film.
 Midnight (Mississippi), gehucht in Mississippi.
 Midnight (Coldplay), single van Coldplay.
 Midnight, een aflevering van ER